Barrios Unidos un district de Bogota, capitale de la Colombie ;
 localité du district d'Aguadulce dans la province de Coclé au Panama